Cielądz (plaats), plaats in Polen
 Cielądz (gemeente), gemeente in Polen